Фри́мен, Фри́мэн, Фри́ман (, от , , , или ) — фамилия, происходящая от сословия фрименов, свободных людей в средневековой Англии; а также топоним в США.

Носители фамилии

Фримен 
  (1927—2006) — австралийский и британский диджей и радиоведущий.
  (род. 1972) — американский футболист.
  (1906—1991) — американский джазовый музыкант и композитор.
 Фримен, Бак (1871—1949) — американский бейсболист.
 Фримен, Берт (1885—1955) — английский футболист.
  (1921—2009) — американская женщина-филантроп и фотограф.
 Фримен, Беттина (1889—?) — американская оперная певица.
 Фримен, Гарри Лоренс (1869—1954) — американский оперный композитор, дирижёр, импресарио и преподаватель, первый афроамериканец, чья опера («Эпфалия», 1891) снискала полноценное признание.
  (1937—2014) — американский скульптор.
 Фримен, Гэрри (1876—1968) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
  (1916—2001) — новозеландский антрополог.
  (1759—1835) — глава Королевской часовни в Бостоне, первый священник Америки, публично объявивший себя унитарианцем.
 Фримен, Джеймс Дарси (1907—1991) — австралийский кардинал, романо-католический епископ Сиднея.
  (род. 1986) — американский и канадский футболист.
 
  (род. 1950) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  (род. 1988) — американский футболист.
 Фримен, Донни (род. 1944) — американский баскетболист.
  (1916—2013) — английский игрок в крикет.
 Фримен, Дуглас Саутхолл (1886—1953) — американский историк, биограф, газетный редактор и писатель.
  (1826—1908) — американский врач, ветеран Гражданской войны, первый человек, воспользовавшийся Законом о гомстедах.
  (род. 1978) — американский баскетболист.
  (род. 1940) — австралийский астроном.
 Фримен, Крис (род. 1980) — американский лыжник.
  (род. 1972) — американский актёр озвучивания.
 Фримен, Кристофер (1921—2010) — британский экономист.
 Фримен, Кэссиди (род. 1982) — американская актриса кино и телевидения, музыкант.
 Фримен, Кэти (род. 1973) — австралийская легкоатлетка.
 Фримен, Кэтлин (1919—2001) — американская актриса.
 Фримен, Лоренс (род. 1951) — английский священник, монах-бенедиктинец.
 Фримен, Мартин (род. 1971) — английский актёр.
  (род. 1989) — канадская женщина-политик.
 Фримен, Морган (род. 1937) — американский актёр театра, кино и телевидения, рассказчик за кадром.
  (род. 1969) — американский кинорежиссёр.
  (1852—1930) — американская писательница.
  (род. 1966) — американский музыкант-гитарист.
 Фримен, Орвилл (1918—2003) — американский политик, губернатор Миннесоты, министр сельского хозяйства США, сооснователь .
 Фримен, Пол (род. 1943) — английский актёр.
  (1907—1988) — американский генерал, командующий Сухопутными войсками США в Европе.
  (род. 1951) — американский экономист, философ, теоретик бизнеса; разработчик теории стейкхолдеров.
 
  (род. 1936) — английский фотограф.
  (1934—2014) — американский баскетболист.
  (род. 1942) — барон, британский политик, канцлер герцогства Ланкастерского.
 Фримен, Ройс (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Фримен, Рон (род. 1947) — американский легкоатлет, спринтер.
 Фримен, Теодор (1930—1964) — американский астронавт.
 Фримен, Тони (род. 1966) — американский культурист.
  (1888—1953) — британский маршал авиации.
  (1895—1972) — американский врач.
  (1861—1949) — канадский и американский архитектор.
  (род. 1943) — американский дипломат и писатель.
 Фримен, Эд (1927—2008) — офицер армии США, герой Вьетнамской войны.
 Фримен, Эдуард (1823—1892) — английский историк.
  (ок. 1744—1829) — чернокожая рабыня, известна как первый негр в Массачусетсе, подавший соответствующий иск и отсудивший себе свободу.
  (1876—1942) — американская суфражистка.
  (род. 1980) — британская бегунья-спринтер.

Составные фамилии 
  (1748—1830) — 1-й барон Редесдейла, английский юрист и политик, спикер Палаты общин, лорд-канцлер Ирландии.
  (1878—1958) — 2-й барон Редесдейла, английский землевладелец.

Псевдоним 
 Фримэн, Аркадий (настоящее имя Аркадий Кириченко; род. 1956) — советский и российский джазовый музыкант.

Вымышленные персонажи 
 Гордон Фримен — главный герой серии компьютерных игр Half-Life.
 Райли Фримен и Хьюи Фримен — герои комиксов и мультсериала «Гетто».
 Mr. Freeman — главный герой одноимённой серии анимационных роликов.
 Crying Freeman — главный герой одноимённых манги и фильма.

Фриман 
 Фриман, Абрам Иосифович (1888—1953) — еврейский поэт, писатель, жертва политических репрессий.
 Фриман, Абрам Яковлевич (1923—1975) — украинский журналист, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1977).
 Фриман, Иан (род. 1966) — английский боец ММА.
 Фриман, Иветт (род. 1957) — американская телевизионная актриса и певица.
 Фриман, Клаус (Claus Frimann; 1746—1829) — датский поэт.
 Фриман, Ли (1949—2010) — основатель, вокалист, гитарист и лидер психоделической группы Strawberry Alarm Clock.
 Фриман, Мона (урождённая Моника Элизабет Фриман; 1926—2014) — американская актриса.
 Фриман, Оскар (1893—1933) — финский борец, двукратный олимпийский чемпион.
 Фриман, Педер Харбое (P. H. Frimann; 1752—1839) — датский поэт.
 Фриман, Райнер (род. 1958) — финский певец, писатель и журналист.
 Фриман, Рэй (1932—2022) — британский химик.
 Фриман, Флоренс (1836—1883) — американская скульптор.
 Фриман, Эдуард (1823—1892) — английский историк.

Топоним

Населённые пункты 
  — город в Висконсине.
  — город в Южной Дакоте.

Тауншипы 
  — в Айове.
  — в Арканзасе.
 Фримен — в Миннесоте.
  — в Мичигане.

См. также 
 Фридмен
 Фремены
 
 Фримантл

Примечания